Nostoi o nóstoi (del griego νόστοι), puede referirse a:
 Plural de la palabra griega nostos, género y concepto inventado en la literatura griega antigua que centra su trama en el regreso de los héroes griegos a su patria.
 Nóstoi o Regresos, poema épico perdido de la literatura griega antigua.